żylak – nadmierne rozszerzenie żyły
 żylak – rodzaj grzybów